Corsanesi – abitanti di Corsano
Corsanesi – abitanti di Ville di Corsano